Parmentier is een van oorsprong Franstalige achternaam. De naam is een verbastering van paramentier, een vroeger voorkomend ambacht. Een paramentier maakt paramenten.

Varianten zijn: permentier, paramentier.

 Parmentier (band), popgroep
 Parmentier (metrostation), halte van de ondergrondse in Parijs
 Parmentier (tijdschrift), literair tijdschrift

Personen met de achternaam Parmentier
 Antoine-Augustin Parmentier, Fransman die een belangrijke rol speelde bij het succes van de aardappel in West-Europa
 Armand Parmentier, Belgische marathonloper
 Koene Dirk Parmentier, Nederlandse vliegenier, luchtvaartpionier en militair